Балыктах-Юрях — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения.

 Балыктах-Юрях — река, правый приток р. Кюель-Юрях, координаты 71°43'	142°58'
 Балыктах-Юрях — река, впадает в озеро Бардыалах, координаты 63°25'	123°22'
 Балыктах-Юрях — река, правый приток р. Тымны-Улах, координаты 60°39'	121°30'